Сьюзан Хокфилд (Susan Hockfield, род. 24 марта 1951, Чикаго) — американский учёный, 16-й президент Массачусетского технологического института (2004—2012), ныне эмерит и профессор, ранее профессор Йельского университета (1994—2004), его проректор и декан.
В 2009 году называлась в числе America’s Best Leaders по версии журнала U.S. News & World Report.

Биография 
Окончила Рочестерский университет (бакалавр биологии, 1973). Степень доктора философии по анатомии (и нейронауке) получила в 1979 году в школе медицины Джорджтаунского университета. Затем постдок в Национальных институтах здравоохранения США. В 1980—1985 гг. сотрудница Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор.
В 1985—2004 годах работает в Йельском университете, где первоначально до 1994 года работала в секции нейробиологии школы медицины, с 1994 года профессор кафедры нейробиологии той же школы, а также в 1998—2002 гг. декан, с 2001 г. профессор нейробиологии имени У. Э. Гилберта, в 2003—2004 гг. проректор Йеля. Удостоена почётной степени магистра Йеля (1994) и медали Шеффилда этого университета (2004). Занималась там онкологическими исследованиями.

В 2004—2012 гг. президент Массачусетского технологического института, затем эмерит, также с 2004 г. профессор нейронауки MIT, член . Первый на посту президента MIT учёный в области наук о жизни и первая женщина.
В 2012—2013 гг. приглашённый профессор в Гарвардском университете.
С 2006 года член совета директоров компании General Electric.
С 2014 г. член совета директоров Совета по международным отношениям, пожизненный член Совета с 2007 года.

Проживает в Кембридже, замужем за доктором медицины, есть дочь.
Автор работ в Proceedings of the National Academy of Sciences, Neuroscience, Cancer Research, J. Neurosci. и др.

Член Американской академии искусств и наук. Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (с 2005, по нейронауке), её президент в 2018 году. Член .
Почётный член Ирландской королевской академии (2010).

Отмечена  (2003), Golden Plate Award от  (2005),  (2010).

Почётный доктор Университета Цинхуа (Китай, 2006), Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (2006), Брауновского университета (2006), Нью-Йоркского университета (2009), Эдинбургского университета (Шотландия, 2009), университета Пьера и Марии Кюри (Франция, 2010), Рочестерского университета (2013), медицинской школы Массачусетского университета (2013), Университета Дьюка (2014) и др.

Примечания

Ссылки 
 CV

Выпускники Средней школы Хораса Грили
Президенты Массачусетского технологического института
Профессора MIT
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Йельского университета
Члены Ирландской королевской академии
Доктора философии
Выпускники Медицинской школы Джорджтаунского университета
Персоналии:General Electric
Персоналии:Совет по международным отношениям
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Почётные доктора Эдинбургского университета
Почётные доктора университета Пьера и Марии Кюри
Почётные доктора Университета Порту
Персоналии:Совет по международным отношениям